Coleta - na liturgia cristã
Coleta de lixo
Caçador-colector

Localidades

Coleta (Illinois)

Desambiguação